Nordling ist der Familienname folgender Personen:

 Jeffrey Nordling (* 1962), US-amerikanischer Schauspieler
 Klaus Nordling (1910/1915–1986), Comiczeichner und -autor
 Mikko Nordling (1906–1988), finnischer Ringer
 Raoul Nordling (1882–1962), schwedischer Diplomat und Geschäftsmann
 Teddy Nordling (* 1974), finnischer Handballspieler